Zeta kan syfta på:

 zeta – bokstav i det grekiska alfabetet
 Zeta (flod) – en flod i Montenegro
 Zeta (furstendöme) – ett historiskt serbiskt furstendöme
 Zeta (operativsystem) – ett operativsystem
 Zeta (varumärke) – ett varumärke för livsmedel tillhörande Di Luca & Di Luca
 Zeta (djur) – ett släkte av steklar

Personer
 Catherine Zeta-Jones (1969–), en brittisk skådespelare och sångerska

Se även
Riemanns zetafunktion